La famille Oudet d'Angecourt ou des Oudets d'Angecourt est une famille noble originaire de Lorraine. Anoblie au  par le roi François  ou de noblesse d'extraction , elle s'éteignit au .

Origines 
Originaire de Lorraine, la famille Oudet d'Angecourt s'établit ensuite en Champagne où ses membres furent seigneurs d'Angecourt, de Luzy et de la Neuville.

Principaux membres 
 Pierre Oudet, surintendant de la maison d'Estoges (de l'illustre maison d'Anglure en Champagne), anobli par le roi François 
 Claude Oudet, fils du précédent, épousa Jeanne Norry ou Noury, qui vivait encore le . De cette alliance il eut trois enfants :
 Edme Oudet, écuyer, Pierre Oudet, et Théodore () Oudet, reconnus nobles d'extraction et maintenus dans les prérogatives de noblesse par lettres du duc de Lorraine, données à Nancy, le .
 Théodore (II) Oudet, seigneur de Luzy, écuyer, né à Gondrecourt, marié à Catherine du Hayon.
 François Oudet, seigneur de Luzy et de la Neuville, d'Inot en partie, etc., fils du précédent, capitaine des Tours & Forts de la rivière de Meuze, fut reconnu noble par sentence du Bailliage de Clermont du . Il se maria en 1675 avec Anne de Vion, fille de Nicolas de Vion, seigneur d'Angecourt (archidiocèse de Reims)
 Nicolas Oudet, aumônier du Roi, Abbé de l'abbaye de Laval Dieu (ordre des Prémontrés) de 1715 à 1765.
 François-Nicolas Oudet d'Angecourt (né en 1688), écuyer, seigneur d'Angecourt, de Luzy, de la Neuville, etc., ancien officier de Dragons, naquit le  et épousa en 1729 Marie-Aimée Renart de Fuchsamberg, fille de Charles-Albert Renart de Fuchsamberg, marquis d'Arson (1666-1739).
 Nicolas Oudet d'Angecourt (1738-1761), fils du précédent. Il est le dernier du nom. Il se maria avec Marie-Louise Charlotte Duchesne de Ruville. Il n'eut qu'une fille : Marie-Louise Nicole Oudet d'Angecourt (1760-1797), morte à  après avoir eu 18 enfants de son mariage avec Charles-Marie, comte de Préaulx (1724-1796).

Armes 
D'azur, au chevron d'or, accompagné en chef de deux annelets cordonnés d'argent, et en pointe d'un lion morné du même.

Notes et références 

Famille noble de Champagne